Чемпионат Европы по кёрлингу 1994 состоялся в городе Сундсвалль (Швеция) с 4 по 10 декабря 1994 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 19 мужских и 17 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Швеции.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Дании, победив в финале сборную Германии; третье место заняли сборная Норвегии.

Впервые в чемпионате участвовала женская сборная России.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1995. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Предварительный этап

Группа А

Подгруппа А1 

Тай-брейк за 5—6 место

 7:4

Подгруппа А2 

Тай-брейки за 3—6 место

Группа В 

Тай-брейки за 1—3 место

Квалификационные тай-брейки (Challenge games) 
Команды, занявшие 4-е места в подгруппах А1 и А2, играют тай-брейки с командами, занявшими 1-е и 2-е место в группе В, за право выхода в четвертьфиналы плей-офф с 7-го и 8-го места.

  7:2 

  8:6

Плей-офф

За 11—12 место 
  10:4

За 9—10 место 
  8:2

За 1—4 место

За 5—8 место

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1995; на чемпионате Европы 1995 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 1995 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Предварительный этап

Группа А

Подгруппа А1

Подгруппа А2

Группа В

Квалификационные тай-брейки (Challenge games) 
Команды, занявшие 4-е места в подгруппах А1 и А2, играют тай-брейки с командами, занявшими 1-е и 2-е место в группе В, за право выхода в четвертьфиналы плей-офф с 7-го и 8-го места.

  10:1 

  10:5

Плей-офф

За 11—12 место 
  12:5

За 9—10 место 
  8:6

За 1—4 место

За 5—8 место

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1995; на чемпионате Европы 1995 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 1995 примут участие в турнире группы А.

Примечания

Ссылки 

1994
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1994 году
Декабрь 1994 года
Спортивные соревнования в Сундсвалле
кёрлинг